Loïc Blondiaux (né en 1962), enseignant et politologue français ;
Paul Blondiaux (1867-1941), explorateur français ;
Pierre Blondiaux (1922-2003), rameur français.

Voir aussi